Violetilla puede referirse a:

 el nombre común de la planta Gomphrena perennis; o 
 el nombre común de la planta Echium plantagineum.